Братислав II Пшемисл (Праг, . — Збечно, 22. децембар 1100) био је војвода Бохемије. Био је син Вратислава II и Аделаиде Угарске.

Породично стабло 

Умрли 1100.
Пшемисловићи
Војводе Чешке